Клаусура 2018 () — 119-й по счёту чемпионат Парагвая по футболу, прошедший во второй половине 2018 года. Чемпионом в 42-й раз в истории стала асунсьонская «Олимпия», которая, таким образом, выиграла в 2018 году оба чемпионата страны.

Участники

Турнирная таблица

Сводная таблица сезона 2018 
По итогам Апертуры и Клаусуры 2018 года определились участники от Парагвая в южноамериканских международных клубных турнирах.

Таблица вылета

Бомбардиры

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Статистика на ESPN
 Клаусура 2018 на rsssf.com 
 Апертура 2018 на soccerway.com 

2018
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2018 году